BPA eller bpa har flere betydninger:
 Bisfenol A - en organisk forbindelse.
 The Brighton Port Authority - et projekt fra den engelske musikproducer Fatboy Slim.
 Borgerstyret Personlig Assistance - en hjælperordning for danske borgere med funktionsnedsættelse.